Dennis Robertson (economista) (1890-1963), economista britannico
Dennis Robertson (politico) (1956), politico scozzese
Dennis Robertson (hockeista su ghiaccio) (1991), hockeista su ghiaccio canadese